Guillermo D'Aguanno (n. , Buenos Aires) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad, actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000, TC Pista y Turismo Nacional.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Turismo Nacional
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de TC Pista